Косагашский сельский округ

 Косагашский сельский округ (Восточно-Казахстанская область) — сельский округ в Восточно-Казахстанской области.
 Косагашский сельский округ (Павлодарская область) — сельский округ в Павлодарской области.